Lagos – miasto w Nigerii
 Lagos – stan w Nigerii
 Lagos – zatoka
 Lagos – miejscowość we Francji
 Lagos – miejscowość w Portugalii
Lagos – ojciec Ptolemeusza I dający początek dynastii Lagidów